Kleidocerys är ett släkte av insekter. Kleidocerys ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fröskinnbaggar
Kleidocerys